Il doppio del torneo di tennis Hossegor Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Peter Svensson e Jorgen Windahl che hanno battuto in finale David Engel e Barry Moir 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Peter Svensson /  Jorgen Windahl (Campioni)
 Marcelo Ingaramo /  Gustavo Luza (primo turno)

 Gilad Bloom /  Bruno Orešar (semifinali)
 Jordi Arrese /  Juan Carlos Báguena (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hossegor Challenger 1989